Бори́с Никола́евич Мозоле́вский () — советский и украинский археолог и литератор, кандидат исторических наук, руководитель сектора скифо-сарматской археологии Института археологии АН УССР, широко известный как исследователь скифских погребальных памятников и автор находки золотой пекторали из кургана Толстая могила.

Биография 
Учился в военном училище лётчиков в Ейске, которое не окончил. С 1956 по 1965 годы работал кочегаром в тресте «Укрторгстрой». Окончил заочно исторический факультет Киевского государственного университета им. Т. Г. Шевченко. По окончании университета работал редактором в издательстве «Наукова думка» и, внештатно, в Институте археологии Украинской ССР. В 1979 году под научным руководством А. И. Тереножкина защитил диссертацию на соискание учёной степени кандидата исторических наук по теме «Толстая Могила» (специальность 07.00.06 — археология).

Руководил экспедицией, обнаружившей в 1971 году в Днепропетровской области знаменитое сейчас скифское царское погребение под курганом Толстая могила. Пектораль (золотое нагрудное украшение) из этого кургана в настоящее время хранится в Музее исторических драгоценностей в Киеве.

Находился под наблюдением КГБ по подозрению в национализме.

Поэтические сборники «Початок березня» (1963), «Шипшина» (1967), «Заграва» (1971), «Червоне вітрило» (1976), «Веретено» (1980) и другие.

Список основных научных работ Б. Н. Мозолевского 
 Мозолевський Б. М. Товста Могила — видатна пам’ятка Скіфії // Археологія. — 1972. — № 5. — С. 72—82.
 Мозолевський Б. М. Синтез скіфо-античної думки. До інтерпретації пекторалі з Товстої Могили //Всесвіт. — 1978. — № 2.
 Мозолевський Б. М. Товста Могила. — К.: Наукова думка, 1979. — 251 с.
 Мозолевский Б. Н. Скифские курганы в окрестностях г. Орджоникидзе на Днепропетровщине //Скифия и Кавказ. — К.: Наукова думка, 1980.
 Мозолевський Б. М. Скіфський степ. — К.: Наукова думка, 1983.
 Мозолевський Б. М. Кургани вищої скіфської знаті і проблема політичного устрою Скіфії // Археологія. — 1990. — № 1.
 Бидзиля В. И., Болтрик Ю. В., Мозолевский Б. Н., Савовский И. П. Курганный могильник в урочище Носаки //Курганные могильники Рясные Могилы и Носаки. — Киев: Наукова думка, 1977.
 Тереножкин А. И., Мозолевский Б. Н. Мелитопольский курган. — К.: Наукова думка, 1988.
 Мозолевський Б. М., Пустовалов С. Ж. Курган «Довга Могила» з групи Чортомлика // Культурологічні студії. — К., 1999. — Вип.2.
 Мозолевский Б. Н., Полин С. В. Курганы скифского Герроса IV в. до н. э. (Бабина, Водяна и Соболева Могилы). — К., Стилос, 2005. — 599 с.
 Мозолевський Б. М. Скіфський степ. — К: Tempora, 2005. — 190 c.

Примечания

Ссылки 
 Мозолевский Борис Николаевич (1936—1993 гг.)
 
 Вспоминает доктор исторических наук, профессор Евгений Черненко / «ФАКТЫ».
 Оленковский М. Борис Мозолевский — украинец, которого надо помнить.

Археологи СССР
Археологи Украины
Персоналии:Украинская ССР
Выпускники исторического факультета Киевского университета
Похороненные на Байковом кладбище
Поэты Украины